TN poate fi:

 Tunisia, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .tn, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Tunisia
 Tonga, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Tennessee, codul poștal al acestui stat SUA
 Trento, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Tamil Nadu, stat în India, codul ISO 3166-2:IN

Legături externe 
  „TN” la acronymfinder.com